Tomaschoff ist der Nachname von
 Gideon Tomaschoff (* 1956), israelisch-kanadischer Maler
 Jan Tomaschoff (* 1951), Arzt, Karikaturist und Buchautor